Сена́к-е-Сен-Жульє́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 145 км на схід від Бордо, 60 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 517 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1172,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенак-е-Сен-Жульєн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сенак-е-Сен-Жульєн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь